Вильяльба-де-Дуэро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 13,753 км². Население — 689 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Presupuestos municipales 1985—2005
 C.R.A. RIBERDUERO
 Bodegas

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса